Die Serie B 2021/22 war die 90. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 2021 und endete am 6. Mai 2022.

Es nahmen 20 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die drei schlechtesten Mannschaften der vorherigen Erstligasaison (Serie A 2020/21), die vier Verlierer der vorherigen Play-offs (Play-offs der Serie B 2020/21), die sieben Mannschaften auf den Plätzen neun bis 17 der vorherigen Saison (Serie B 2020/21), der Sieger der vorherigen Play-outs (Play-outs der Serie B 2020/21), die Meister der vorherigen Drittligasaison (Serie C 2020/21) sowie die zwei Sieger der vorherigen Drittliga-Play-offs (Play-offs der Serie C 2020/21). Chievo Verona wurde Anfang August 2021 aus der Serie B ausgeschlossen, weshalb das sportlich abgestiegene Cosenza Calcio in der Serie B verblieb.

Abschlusstabelle

Playoffs 2022

Siehe auch 
 Coppa Italia 2021/22
 Ewige Tabelle der Serie B
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A 2021/22
 Serie B
 Serie C 2021/22

Weblinks 
 Offizielle Website der Lega Nazionale Professionisti Serie B (italienisch)
 Spieltage und aktuelle Tabelle der Serie B auf kicker.de
 Serie B auf Transfermarkt.de
 Serie B auf Weltfussball.de
 Serie B auf Fussballdaten.de
 Serie B auf Sofascore.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22